Промет:

 Промет — сын Кодра, поселившийся на Наксосе.
 Промет — российский и восточно-европейский производитель и дистрибьютор сейфов и металлической мебели.
 Промет — завод в Ленинграде.

Персоналии 
  (1879—1938) — эстонский художник.
 Промет, Лилли (1922—2007) — эстонская писательница, заслуженный писатель Эстонской ССР.